Pròsper Adorno, home d'estat genovès.
 Pròsper d'Aquitània, escriptor eclesiàstic romà
 Pròsper de Bofarull i Mascaró, historiador i arxivista.
 Pròsper de Tarraco, bisbe de Tarraco.
 Pròsper de Verboom, marquès.
 Pròsper Martí i Descatllar, pedagog jesuïta.